Чемпіонат Угорщини з футболу 1986—1987 — 85-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Уйпешт Дожа взяв участь у Кубку володарів кубків 1987—1988 як переможець Кубку Угорщини 1986—1987.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1986—1987
Угорщина
Угорщина
1986 в угорському спорті
1987 в угорському спорті